Biga peut désigner :
 Biga, une ville de Turquie, chef-lieu de district de la province de Çanakkale ;
 la Biga Çayı, une rivière de Turquie ;
 Daniel Biga, un poète français ;
 le biga, char antique à deux roues ;
 le biga, une langue d'Indonésie.